LZG steht als Abkürzung für:

 Literarisches Zentrum Gießen
 Löschzug Gefahrgut, siehe Gefahrstoffzug

Abkürzung